Футболист на годината в Англия е ежегодна футболна лична награда в Англия.

Връчва се от Асоциацията на футболните журналисти в Англия на най-силно представилия се играч в хода на даден сезон в рамките на английския футбол. Отличието е учредено за сезон 1947 – 48, като първи носител е легендарният футболист на ФК Блекпул и ФК Стоук Сити Сър Стенли Матюс. Призьорът се избира след гласуване на членовете на асоциацията, които са около 400 журналисти базирани в различни градове на Англия.

От учредяването до сезон 2012 – 2013, осем футболисти печелят отличието повече от веднъж, като рекордьор е французинът Тиери Анри с три награди. През сезон 1968 – 69, призът е връчен едновременно на двама играчи, прецедент, който остава единствен в историята на наградата.

Носители

Призьори по клубове

Източници 
 Награди на Асоциацията на футболните журналисти

Външни препратки 
 Официален сайт на Асоциацията на футболните журналисти в Англия 

Футболни награди на Великобритания
Футболист на годината
Футбол в Англия